

Wydarzenia 

 Europa
 Lipiec:
 Senat rzymski wypowiedział wojnę Markowi Antoniuszowi i Kleopatrze
 Oktawian August został ogłoszony duxem, zachodnia część rzymskiego imperium złożyła przysięgę lojalności wobec niego